Ка́мське сільське поселення () — адміністративна одиниця у складі Верхньокамського району Кіровської області Росії. Адміністративний центр поселення — селище Камський.

Історія 
Станом на 2002 рік на території сучасного поселення існували такі адміністративні одиниці:
 Камський сільський округ (селища Камський, Перерва, Пориш, Тупрунка)

Поселення було утворене згідно із законом Кіровської області від 7 грудня 2004 року № 284-ЗО у рамках муніципальної реформи шляхом перетворення Камського сільських округів.

Населення 
Населення поселення становить 480 осіб (2017; 515 у 2016, 546 у 2015, 558 у 2014, 582 у 2013, 642 у 2012, 660 у 2010, 1113 у 2002).

Склад 
До складу поселення входить 3 населених пунктів:

Примітки 

Поселення Верхньокамського району